Brill steht für:
 Brill (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brill, Marke für Gartengeräte, die der AL-KO Kober in Kötz gehört
 Brill, englische Handelsbezeichnung für den Glattbutt
 USS Brill (SS-330), U-Boot der United States Navy
 Brill, Flurname mehrerer Orte in Luxemburg

Brill ist der Name folgender 

Orte:
 Brill (Wuppertal), Quartier und Stadtviertel im Wuppertaler Stadtbezirk Elberfeld-West
 Brill (Dunum), Ortsteil der Gemeinde Dunum in Ostfriesland, Landkreis Wittmund in Niedersachsen
 Am Brill, Straße und Platz in Bremen
 Am Brill (Michelau), Straße in Michelau, Luxemburg
 Brill (Buckinghamshire), Dorf in Buckinghamshire (UK)
 Brill (Wisconsin), Ort im Barron County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Brill (Esch an der Alzette), Stadtviertel in Esch an der Alzette, Luxemburg
 Brill (Düdelingen), Stadtviertel in Düdelingen, Luxemburg
 Brill (Kayl), Quartier in Kayl, Luxemburg

Unternehmen:
 Brill (Verlag), niederländischer Wissenschaftsverlag
 J. G. Brill Company, US-Straßenbahnhersteller
 Brill Engine Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bril
 Bryl
 Prill